Báncsa István esztergomi érsek
 Báncsa István kalocsai érsek, a hasonnevű esztergomi érsek unokaöccse